Les Poids lourds (I camionisti), un film italien de Flavio Mogherini sorti en 1982 ;
 Le titre québécois de La Colo des gourmands (Heavy Weights), un film américain de Steven Brill sorti en 1995 ;